Wufeng Xiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wufeng (socken i Kina, lat 29,82, long 103,70), Sichuan, 
 Wufeng (socken i Kina, lat 31,59, long 106,70), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar